Deep Cuts – album degli Strawbs del 1976
 Deep Cuts: The Best of the Ballads – album dei Mr. Big del 2000
 Deep Cuts – album dei The Knife del 2003
 Deep Cuts – EP dei Yellowcard del 2009
 Deep Cuts – EP degli A Perfect Circle del 2009
 Deep Cuts, Volume 1 (1973-1976) – raccolta dei Queen del 2011
 Deep Cuts, Volume 2 (1977-1982) – raccolta dei Queen del 2011